Les flâneries musicales peuvent faire référence aux :
 Flâneries musicales de Champéry ;
 Flâneries musicales de Reims.